En palatal frikativa är ett konsonant språkljud. Det finns i två varianter:
 Tonlös palatal frikativa, IPA-tecken 
 Tonande palatal frikativa, IPA-tecken

Se även
 Palatal konsonant
 Frikativa

Fonetik
Konsonantljud